Silver Springs può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:

 Silver Springs (Alaska)
 Silver Springs (Florida)
 Silver Springs (Nevada)
 Silver Springs (New York)